X Островные игры прошли на острове Гернси с 28 июня по 4 июля 2003 года. В них приняли участие 2129 спортсменов из 23 сборных.

Виды спорта 
Медали разыгрывались в 16 видах спорта:

 Атлетика
 Бадминтон
 Баскетбол
 Велоспорт
 Виндсёрфинг
 Волейбол

 Гимнастика
 Гольф
 Настольный теннис
 Парусный спорт
 Плавание

 Стрельба
 Стрельба из лука
 Теннис
 Триатлон
 Футбол

Участники и медали

Ссылки 
 Официальный сайт Игр 2003
 Результаты по видам спорта всех Островных игр на islandgames.net

Островные игры